Vlaams Theater Instituut
 Vrij technisch instituut, veel voorkomende schoolnaam in Vlaanderen, meestal een voormalige vakschool.